Messestadt Riem - wijk in het stadsdeel Trudering-Riem in München
 Messestadt Ost (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk
 Messestadt West (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk